El término Jaguares puede referirse a:

 Jaguares del Sur de Alabama, equipo deportivo de la Universidad del Sur de Alabama.

Fútbol 

 Jaguares de Chiapas, club de fútbol de la Primera División de México.
 Jaguares de Tapachula
 Jaguares de Colima
 Jaguares de Zamora
 Heredia Jaguares
 Jaguares Fútbol Club S. A., club de fútbol colombiano cuya sede es Montería, Córdoba.

Rugby 

 Jaguares (Super Rugby), nombre por el que se conoce al equipo profesional de rugby de Argentina que compitió en el Super Rugby hasta 2020.
 Jaguares XV, nombre por el que se conoce al equipo profesional de rugby de Argentina que compite en la Superliga Americana de Rugby (SLAR).
 Jaguares,  antigua selección argentina de rugby, hoy Argentina XV.
 Jaguares Sudamericanos, antiguo nombre de la selección multinacional de rugby, hoy denominada Sudamérica XV.
 Jaguares (Selección de Rugby de Guatemala), nombre con el que se conoce a la selección de rugby de Guatemala.

Basquetbol 

 Jaguares de la Bahía, club de básquetbol profesional de Bahía de Banderas, México.

Fútbol Americano 

 Jaguares de Jacksonville, equipo de fútbol americano estadounidense.

Música 

 Jaguares (banda), grupo mexicano de rock en español.